Mušle (z něm. Muschel) může znamenat:
 Lastura – dvoudílná vápenitá skořápka mlžů
 Mušle – mísa splachovacího pisoáru 
 Mušle (ornament) – stylizovaná mušle jako ornament 
 Slávka jedlá –  jedlý mořský mlž z čeledi slávkovitých (lidově "mušle")

Externí odkazy